La temporada de huracanes en el Atlántico de 1995 fue la tercera más activa que se formaron más de veintiún ciclones tropicales, diecinueve tormentas nombradas, así como once huracanes y cinco huracanes mayores. La temporada comenzó oficialmente el 1 de junio y terminó el 30 de noviembre de 1995. Estas fechas  convencionalmente delimitan el período de cada año cuando la mayoría de los ciclones tropicales se desarrollan en la cuenca del Atlántico. El primer ciclón tropical, el Allison, se desarrolló el 2 de junio, mientras que la última tormenta de la temporada, el Tanya, se convirtió en ciclón extratropical el 2 de noviembre.

Hubo cuatro huracanes particularmente destructivos durante la temporada, incluyendo Luis, Marilyn, Opal y Roxanne. Los huracanes Luis y Marilyn causaron daños catastróficos en las Islas de Sotavento y las Islas Vírgenes, mientras que el primer y más destructivo huracán afectó a esas regiones desde el huracán Hugo, respectivamente. Opal, la tormenta más fuerte e intensa de la temporada, la devastación a lo largo de partes de la costa del Golfo de México. Roxanne, un raro huracán de última temporada, causó un daño significativo cuando llegó a tocar tierra en Quintana Roo. Además, Erin produjo un daño moderado en la Florida. Félix generó fuertes olas, causando una fuerte erosión de la playa en el noreste de Estados Unidos y matando a ocho personas. Iris que causó inundaciones en las Antillas Menores. Respectivamente, los ciclones tropicales de la temporada causaron más de $ 12.85 mil millones (1995 USD) en daños y por lo menos 182 muertes totales (162 directas y 20 indirectas).

En ese momento, solo una temporada de huracanes del Atlántico, 1933 superó las tormentas totales de la temporada, convirtiendo a la temporada en la segunda más activa de la historia registrada en 1887. Ahora es la tercera temporada más activa junto a 2010, 2011 y 2012.



Resumen de la temporada 

Una de las razones para el alto nivel de actividad fue un fuerte fenómeno de La Niña; en los años de La Niña, hay más débiles vientos del oeste en el nivel superior, por lo menos en el cizallamiento del viento y un entorno más propicio para la formación de ciclones tropicales. Más cálidas de lo normal las temperaturas de la superficie del mar y la reducción de la presión del nivel del mar fueron también muy favorables. Estas condiciones generaron también un entorno favorable cerca de la costa del África, que es el área donde a menudo se generan los huracanes de tipo Cabo Verde; de hecho, casi la totalidad de las tormentas de 1995 –con la excepción de solo dos– se originaron a partir de ondas tropicales frente a la costa oeste de África.
	
Hubo cinco huracanes de la temporada y cinco tormentas existieron entre los meses de agosto y septiembre (por ejemplo: Humberto, Iris, Jerry, Karen y Luis).

Un total de siete tormentas se formaron en agosto - Félix, Gabrielle, Humberto, Iris, Jerry, Karen, y Luis - el récord en el mes de agosto junto con el año; este récord fue roto por la temporada de 2004 cuando ocho tormentas con nombre se formaron en agosto.

Esta temporada también se llegó a la letra 'T' para nombrar tormentas. Desde que el Centro Nacional de Huracanes (CNH) comenzó a nombrar, la temporada no había llegado nunca tan lejos en la lista, y no volvió de nuevo a hacerlo hasta que la tormenta tropical Tammy fue nombrado durante la temporada de 2005. La temporada de 1995 inició el actual período de alta actividad en la cuenca del Atlántico.

Ciclones tropicales

Huracán Allison 

Allison se formó a partir de una depresión tropical que se detectó al sureste de Cuba el 2 de junio, una de las primeras formaciones de tormentas en una temporada en acta. Continuó al noroeste, y se fortaleció en una tormenta tropical el 3 de junio, con lluvias constantes y vientos en Cuba. A pesar de nivel superior los vientos, la tormenta siguió fortaleciéndose y Allison se convirtió en un huracán el 4 de junio. El huracán Allison entonces se debilitó a una tormenta tropical a  al este de Carrabelle, Florida el 5 de junio, lo que hizo de Allison la tercera tormenta más temprana en tocar tierra en los Estados Unidos. Se trasladó tierra adentro y siguió al noreste, convirtiéndose en una tormenta extratropical. Golpeó la costa oriental con fuertes vientos y lluvias, antes de pasar sobre  Nueva Escocia cuando viró al noroeste y oeste y se disipó en Groenlandia.
Una persona directa murió en el este de Cuba.

Tormenta tropical Barry 

El análisis de superficie hecho por la NHC encontró un débil frente de 1019 mbar de presión entre las Bermudas y Carolina del Sur. Las imágenes de satélite también revelaron que el centro de un sistema de nubes se había definido mejor justo al oeste de un pequeño grupo de convección profunda, y se estima que se transformó en depresión tropical Dos cerca de 1800 UTC el 6 de julio. Dos se convirtió en una tormenta nombrada el 7 de julio frente a las costas de Carolina del Sur y se le dio el nombre de Barry. La tormenta tropical se dirigió hacia el norte, entrando en tierra en el extremo oriental de Nueva Escocia el 9 de julio y fue declarado extratropical al día siguiente. No se registraron daños o víctimas mortales provocadas por Barry.

Tormenta tropical Chantal 

Chantal se originó a partir de una onda tropical que se trasladó desde las costas de África el 5 de julio. La onda desarrolló una circulación y se la declaró una depresión tropical el 12 de julio. La depresión rápidamente se fortaleció en la tormenta tropical Chantal. Chantal amenazó las Bahamas, pero de se movió hacia el norte y no afectó directamente a las Bahamas. Chantal fue declarada extratropical el 20 de julio después de afectar a navieras americanas. No se registraron daños o víctimas mortales asociados con Chantal.

Tormenta tropical Dean 

El 28 de julio, la depresión que se convertiría en la tormenta tropical Dean se formó al noreste del golfo de México. Se desplazó hacia el oeste, y se fortaleció en la tormenta tropical Dean a  de la costa de Texas el día 30. Dean llegó a tierra a principios del 31 cerca de Freeport en Texas, con una intensidad de  y una presión central de 999 mbar. La tormenta se debilitó lentamente a medida que avanza hacia el noroeste, disipándose el 2 de agosto en el centro del estado. Dean dejó fuertes lluvias que ascendieron a  en Monroe City. El resultado de las precipitaciones fue un moderado daños y la evacuación de 20 familias en el Condado de Salas, pero la tormenta no causó lesionados o muertos.

Huracán Erin 

Una onda tropical, que a veces parecía ser ya un ciclón tropical, no desarrolló una circulación cerrada hasta el 31 de julio, cuando la tormenta tropical Erin se formó sobre las Bahamas. Erin se trasladó hacia el noroeste y se fortaleció, alcanzando vientos de  en su primera entrada en tierra cerca de Vero Beach, Florida el 1 de agosto. Erin derribado líneas de tendido eléctrico, pero no causó enormes daños. La tormenta entró en el Golfo al día siguiente, y llegó a tierra por segunda vez el 3 de agosto en Pensacola Beach, Florida, con vientos de 

Los daños en los Estados Unidos ascendieron a más de 700 millones de dólares. Seis muertes por ahogamiento se atribuyen a Erin frente a las costas de Florida y las Bahamas.

Depresión tropical Seis 

La parte sur de la onda tropical que generó al huracán Erin continuó en el mar Caribe a finales de julio. Por el 4 de agosto, el sistema había hecho su camino hacia la bahía de Campeche. El sistema fue nombrado depresión tropical seis el 5 de agosto, y el sistema lentamente se movió sobre México y se disipó el 6 de agosto, nunca llegó a la fuerza de tormenta tropical. No se recibieron reportes de daños.

Huracán Félix 

La temporada continuó con el huracán tipo Cabo Verde, Félix, que fue nombrado el 8 de agosto. Se convirtió en el primer huracán categoría 4 desde el Huracán Andrew en 1992, alcanzó su pico de intensidad en vientos de . Félix se convirtió en extratropical, y viajó hasta Noruega.

A pesar de que nunca llegó a tierra, Félix provocó ocho muertes por ahogamiento a lo largo de las costas de Carolina del Norte y Nueva Jersey. Félix fue el culpable de retrasar el rederéndum de independencia de Bermudas cuando se aproximó a  de la isla.

Tormenta tropical Gabrielle 

Mientras Félix se acercaba a fuerza de huracán, una depresión tropical en el golfo de México se organizó en la tormenta tropical Gabrielle. Gabrielle se fortaleció rápidamente, pero estaba demasiado cerca de tierra como para llegar a fuerza de huracán. La entrada en tierra fue en México, cerca de La Pesca, Tamaulipas, el 11 de agosto. No hubo muertos asociados con Gabrielle, y el daño fue mínimo.

Huracán Humberto 

Humberto fue un huracán del tipo de Cabo Verde que se formó a partir de una onda tropical africana el 22 de agosto. Humberto se convirtió en un fuerte huracán categoría 2 y brevemente tuvo un interacción Fujiwhara con el huracán Iris. Humberto permaneció en el océano abierto y fue absorbida por un sistema de baja presión el 1 de septiembre, mientras aceleraba hacia el norte.

Huracán Iris 

Iris se formó el 22 de agosto, doce horas después de Humberto. A diferencia de Humberto, Iris se aproximó a tierra, los meteorólogos creen que probablemente es debido a su interacción Fujiwhara con Humberto. Iris se debilitó a una tormenta tropical, y se desplazó hasta las Islas de Sotavento. Los daños fueron escasos, pero cuatro muertes se reportaron en Martinica debido a deslizamientos de lodo.

El 30 de agosto de Iris comenzó su segunda interacción Fujiwhara, esta vez con la tormenta tropical Karen que absorbe el 3 de septiembre. La tormenta rápidamente se convirtió en extratropical, y su movimiento aceleró. El 7 de septiembre, Iris llegó Europa occidental como una tormenta extratropical, con velocidades de viento todavía de .

Tormenta Tropical Jerry 

La tormenta tropical Jerry se formó en la costa de Florida cerca de la Isla de Andros el 23 de agosto como la depresión tropical Once. Llegó a tierra más tarde ese día, cerca de Júpiter, Florida, con vientos de  poco después de llegar a la condición de tormenta tropical. Después de cruzar toda la península de Florida, Jerry surgió en al golfo de México, pero rápidamente regresó al interior. Jerry se disipó el 28 de agosto.

Si bien los daños del viento fueron relativamente leves y la tormenta estuvo mal organizado, Jerry causó grandes inundaciones a través de Florida, Georgia y las Carolinas. Seis muertes se atribuyen a las inundaciones causadas por Jerry, y el total de daños se estimaron en $46,9 millones (1995 USD).

Tormenta Tropical Karen 

Una onda tropical se trasladó desde África el 23 de agosto y progresivamente se desarrolló en una amplia zona de baja presión. Poco a poco se organizó y desarrolló en la duodécima depresión tropical de la temporada el 26 de agosto. Situado en un entorno de poca cizalladura del viento, la convección se organizadó lentamente, 	
y el 28 de agosto se intensificó en la tormenta tropical Karen.

Después de moverse constantemente hacia el oeste-noroeste, la proximidad del huracán Humberto movió Karen hacia el norte, y poco después comenzó a encontrarse cizalladura de salida del huracán Iris. A pesar de ello, se fortaleció de la tormenta ligeramente para alcanzar pico de vientos de . Debido a su efecto Fujiwhara con Iris, Karen se debilitó de manera constante, mientras se encontraba en torno a la mayor circulación de Iris. El 2 de septiembre, la tormenta degeneró en una depresión tropical, y al día siguiente Karen fue absorbida por Iris a corta distancia al este de Bermudas. Karen nunca afectó a tierra, la más alta probabilidad de entrada de la tormenta fueron las Bermudas y Halifax, Nueva Escocia.

Huracán Luis 

Un típico huracán de Cabo Verde, Luis se formó el 29 de agosto, convirtiéndose en la cuarta tormenta nombrado concurrente en la cuenca atlántica. Luis se intensificó cuando viajaba al otro lado del Atlántico, y las estimaciones por satélite lo colocaron en categoría 4 de intensidad el 3 de septiembre. El 5 de septiembre Luis había llegado a las Islas de Sotavento, y el centro pasó directamente por encima de Sint Maarten/Saint Martin. De los cientos de yates que se refugiaron en la laguna solo el 5% no fueron al fondo o a tierra. Viró finalmente hacia el norte y se convirtió en una fuerte tormenta extratropical en Terranova.

Mató a 16 personas en las Islas de Sotavento y a 1 en Terranova. Los daños fueron considerable, con más de la mitad de las estructuras dañadas en muchas islas. La estimación de los daños fue de $2.500 millones (1995 USD). Queen Elizabeth 2, en ruta a Nueva York, en la mañana del 11 de septiembre, encontró una ola de 29 m, generada por el huracán Luis. Los daños a la nave fueron menores, y ni los pasajeros ni la tripulación resultaron heridos.
llllll

Depresión Tropical Catorce 

La depresión tropical Catorce se desarrolló a partir de una onda tropical que salió de la costa de África el 4 de septiembre. El sistema gradualmente se organizó y se convirtió en una depresión tropical el 9 de septiembre. La depresión se trasladó hacia el noroeste y encontró fuertes vientos de nivel superior que la devilitaron el 13 de septiembre.

Huracán Marilyn 

Marilyn se formó el 13 de septiembre, y alcanzó fuerza de huracán. Marilyn azotó las Antillas Menores el 14 de septiembre en categoría 1, y se intensificó a casi categoría 3 en el momento en que llegó a la Islas Vírgenes. Un vuelo de reconocimiento informó de granizo, lo cual es inusual para los ciclones tropicales. Después de pasar al norte de Bermudas, Marilyn se debilitó y se convirtió en extratropical el 22 de septiembre.

Marilyn fue directamente responsable de ocho muertes, la mayoría a causa de ahogamiento en barcos o en alta mar. Diez mil personas quedaron sin hogar en la isla de St Thomas, y se estima que los daños fueron de $1.500 millones (1995 USD), haciéndole el huracán más destructivo en golpear las Islas Vírgenes desde Hugo en 1989.

Huracán Noel 

El origen del huracán Noel se produjo el 26 de septiembre, cuando una depresión tropical se formóo a cientos de kilómetros al oeste de las islas de Cabo Verde. El ciclón se trasladó en una dirección hacia el norte durante toda su duración, convirtiéndose en una tormenta tropical el 27 de septiembre y en huracán el 28 de septiembre. Noel fue finalmente absorbida por un frente frío el 8 de octubre, mientras se desplazan hacia el este al sur de las Azores.

Este ciclón marcó la segunda vez en la cuenca atlántica que la letra 'N' era utilizada para nombrar tormenta desde que se inició en 1950, siendo el anterior Nana en 1990. Desde 1995, la 'N' se ha utilizado casi cada temporada.

Huracán Opal 

Opal fue la tormenta más fuerte de la temporada, y el primero en recibir una 'O' desde que se comenzara a nombrar los huracanes del Atlántico en 1950. Una onda tropical, que se convertiría en Opal, surgió de la costa occidental de África el 11 de septiembre. La onda se quedaría desorganizado, y no comenzó a fortalecerse hasta que se acercó a la península de Yucatán, convirtiéndose en una depresión tropical el 27 de septiembre, a  al sur-sureste de Cozumel. La depresión se trasladó lentamente sobre el Yucatán en los siguientes días, eventualmente emergió en la bahía de Campeche, donde fue oficialmente ascendido a fuerza de tormenta tropical. Se intensificó rápidamente y comenzó a desplazarse al norte en el golfo de México. Opal llegó a categoría 5, con vientos sostenidos de 290 kilómetros pore hora. pero se debilitó a categoría 4 en el momento de entrar en Pensacola Beach, Florida el 3 de octubre.

Opal mató a 171 personas: 131en inundaciones en Guatemala, 31 en México, y 9 en los Estados Unidos. Los muertos de los Estados Unidos incluyen uno en Florida debido a un tornado, y los otros ocho a partir de la caída de árboles en Alabama, Georgia, y Carolina del Norte. Opal causó $3.000 millones (1995, $6.00 millones en 2008 USD) en daños, por lo que es la decimoctava más costosa de los EE. UU. ajustada por la inflación.

Tormenta Tropical Pablo 

Pablo fue una de las tormentas tropicales tipo Cabo Verde que no afectó a tierra. Pablo se originó de una onda tropical que se trasladó desde África hasta el océano Atlántico el 3 de octubre. La onda adquirió un bajo nivel de circulación y se convirtió en una depresión tropical a las 18.00 UTC el día 4. Pablo se convirtió en una tormenta tropical el 5. El 8 la tormenta encontró una muy fuerte cizalladura vertical y rápidamente se disipó mientras se encontraba a  al este-sureste de Barbados.

Pablo fue el primero de los cuatro tormentas que comienzan con 'P' desde que se comenzó a nombrar tormentas en el Atlántico en 1950; los demás fueron Peter en la temporada de 2003, Philippe en la temporada de 2005, y Paloma en lal temporada de 2008. y Philippe en 2017

Huracán Roxanne 

Una onda tropical se fusionó con una área de baja presión junto a un canal superior cerca de Honduras. El disturbio rápidamente se organizó y se convirtió en la Depresión Tropical Nueve el 7 de octubre La depresión hizo un recorrido cerca de América Central antes de girar hacia el norte, donde se fortaleció en la Tormenta Tropical Roxanne el 9 de octubre. Roxanne amenazaba a Cuba y Las Islas Caimán, que brevemente hizo que se lanzara una alerta de Tormenta Tropical y Huracán. Sin embargo, un área de alta presión provocó que Roxanne girara hacía el oeste, lo que impidió que afectara a los dichos lugares antes mencionados. Luego de haberse convertido en huracán el 10 de octubre, Roxanne comenzó a intensificarse rápidamente. Después ese mismo día, la tormenta se convirtió en un huracán de categoría 5 con vientos de 195 kilómetros por hora (121 millas por hora).

A las 02:00 UTC el 11 de octubre, Roxanne toco tierra al norte de Tulum, Quintana Roo en la Península de Yucatán con vientos de 195 kilómetros por hora (121 millas por hora). La tormenta se intensifico raramente en tierra y emergió en la Bahía de Campeche como una Tormenta Tropical. Una fuerte vaguada junto a una onda tropical causó que Roxanne se quedara sin rumbo fijo al sur del Golfo de México. El 14 de octubre, Roxanne se intensifico llegando a los 200 kilómetros por hora. Después de hacer un acercamiento a la Península de Yucatán mientras se dirigía al sur, Roxana se degrado a Huracán categoría 1 el 17 de octubre cuando doblo al noroeste saliendo de esta península por última vez. Un frente frío causó que Roxana girara al oeste y simultáneamente se debilito pasando a ser Tormenta Tropical. El sistema giro bruscamente hacia el sur y se disipo finalmente en las costas de Veracruz el 21 de octubre.

Tormenta Tropical Sebastien 

La tormenta tropical Sebastien se formó el 21 de octubre a  al este de Barbados, pero se debilitó a una depresión tropical antes de acercarse a las Islas Vírgenes de los Estados Unidos en el noreste. No se informó de daños como consecuencia de este sistema. Los restos de Sebastien causaron hasta 102 mm de lluvia en Puerto Rico. Sebastien fue la primera tormenta que se asignará un nombre con 'S' desde que se comenzara a nombrar en el Atlántico en 1950, y fue el único hasta el huracán Stan en la temporada 2005.

Huracán Tanya 

La temporada de 1995 terminó con el huracán Tanya, la primera tormenta que se asignará un nombre con "T" desde que se comenzó a nombrar huracanes en la cuenca atlántica en 1950. Tanya se formó el 27 de octubre en el Centro del Atlántico. El ciclón tenía inicialmente características subtropicales. Se convirtió en más tropical el 29 cuando se formó un pequeño ojo cerca del centro, indicando que se había convertido en un huracán. Un frente frío impulsó la tormenta hacia el norte, luego hacia el nordeste. Tanya se convirtió en extratropical, cuando se acercó a la Azores el 2 de noviembre, y cruzó rápidamente a través de las islas. La tormenta extratropical continuó hacia el nordeste, eventualmente fue absorbida por una borrasca no-tropical el 3 de noviembre.

Tanya fue el primer ciclón tropical que afectó a las Azores desde Huracán Charley en 1992. En las Azores, Tanya rompió tejados y derribó árboles y postes de luz. Solo causó 1 muerte (por ahogamiento), y varios heridos. La Cruz Roja y el Gobierno portugués gastaron más de $6 millones (1995 USD) en reparaciones. Las islas de Faial, Pico, Terceira y São Jorge fueron las más afectadas, donde la tormenta hundió o dañó numerosas embarcaciones. La tormenta también perturbó el abastecimiento de electricidad y telecomunicaciones.

Tanya fue el único ciclón tropical del Atlántico con "T" hasta la tormenta tropical Tammy en 2005
y el Huracán Teddy en 2020

Energía Ciclónica Acumulada (ECA) 

La tabla a la derecha muestra la Energía Ciclónica Acumulada (ECA) para cada ciclón tropical formado durante la temporada. El ECA es, a grandes rasgos, una medida de la energía del huracán multiplicado por la longitud del tiempo que existió, así como de huracanes particularmente intensos. Cuanto más tiempo dure y más intenso sea el huracán conllevará una ECA más alta. El valor de ECA solo se calcula para sistemas tropicales de 34 nudos (39 mph, 63 km/h) o más y tormentas tropicales fuertes.

Nombres de las tormentas 
Los siguientes nombres fueron usados para nombrar las tormentas que se formaron en el Atlántico Norte en el 1995. Es la misma lista usada para la temporada de 1989, excepto Humberto que sustituye a Hugo. Esta lista será usada de nuevo en la temporada de 2001, salvo los nombre retirados. Las tormentas Humberto, Luis, Marilyn, Noel, Opal, Pablo, Roxanne, Sebastien, y Tanya, fueron nombradas por primera vez ( y única en los caso de Luis, Marilyn, Opal y Roxanne) en 1995. Los nombres que no han sido usados en esta temporada están marcados con gris, solo dos nombres no se usaron que son Van y Wendy.

Nombres retirados 
La Organización Meteorológica Mundial retiró cuatro nombres en la primavera de 1996: Luis, Marilyn, Opal, y Roxanne. Fueron remplazados en la temporada de 2001 por Lorenzo, Michelle, Olga, y Rebekah.

Véase también 
Temporada de huracanes en el Atlántico
 Temporada de huracanes en el Pacífico de 1995

Referencias

Enlaces externos 
 Monthly Weather Review
 Detailed information on all storms from 1995

 
1995 ATL